Basford kan syfta på:

 Basford, Cheshire – en civil parish i Cheshire, England
 Basford, Nottinghamshire – en ort i Nottingham, Nottinghamshire, England
 Basford, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Basford, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England